Az ezüst oxidjai:
Ezüst(I)-oxid (Ag2O)
Ezüst(I,III)-oxid (AgO)